Дербень – село входит в Марьинский сельсовет. Находится в Кирсановском районе Тамбовской области, Россия.

История 

Название села может происходить от старинного слова «дербень». Это синоним существительных «мешковина, дербужина», глагола «дербить», что означает: чесать, драть, теребить. Мельника в старину звали дербенищиком (вятск.) . Одно из значений слова «дербень» — изба мельника .

В пользу названия-ойконима говорится и в топонимо-краеведческом словаре Б. Б. Вагнера «Карта рассказывает».

Первое документальное упоминание о селе Дербень встречается в 1891 году в документах о введении в наследство потомков Боратынских, в частности, племянницы поэта Варвары Рачинской, а также в справочнике административного деления Тамбовской губернии за 1904 год.

В епархиальных сведениях 1911 года по церковному приходу села Марьинка, к которому относились и жители села Дербень, говорится, что в селе числилось дворов крестьянских - 39, с населением мужского пола – 139 человек, женского – 117 .

Вторую версию возникновения и названия деревни выдвигает исследователь старины В. Ф. Коновалов : часть деревни Вяжля была подарена Пётром I генерал-майору Ивану Ильичу Дмитриеву-Мамонову, который и дал деревне название — Дербень, так как участвовал в военной кампании по взятию дагестанской крепости Дербент (Железные ворота). Русское название – Дербень. По свидетельству старожилов, Дербень стал принадлежать Мамоновым именно после войны.

Уроженец села Дербень В. Ф. Коновалов также обращался в администрацию Кирсановского района с сообщением о том, что в селе Дербень находится дом, в котором родился поэт Боратынский  – улица Лесная, 50. Эти данные были опровергнуты Управлением культуры и архивного дела Тамбовской области .

География 

 Географическое положение

Находится у р. Вяжля, притока реки Ворона.

 Уличная сеть

В селе одна улица – Лесная.

 Расстояние до 

 районного центра г. Кирсанов 12 км.
 областного центра г. Тамбов – 87 км.
 столицы Москва – 494 км.

 Климат

Умеренно континентальный, среднегодовая температура  +5,3. Годовая норма осадков 550 мм .

Население 

 Известные жители

 Михаил Сергеевич Дмитриев-Мамонов, последний помещик деревни Дербень, русский эмигрант.
 Александра Фёдоровна Боратынская (Черепанова), дочь коменданта Петропавловской крепости Санкт-Петербурга, мать знаменитого семейства, помещица и владелица деревни Дербень.
 Н. А. Пушкин, внук поэта А. С. Пушкина, неоднократно посещал Дербень, возможно, иногда проживал там с семьёй. Урочище «Пушкинские углы», по пути в село Иноковку, названо так благодаря внуку великого поэта.
 Милонов Владимир Егорович, генерал-лейтенант, родился в деревне Дербень 27 октября 1922 года, участник Великой Отечественной войны, лётчик. На знаменитом Ил-2, совершил геройский подвиг с посадкой своего самолёта на захваченной врагом территории и спас экипаж самолёта. В 1970-е годы служил в должности начальника штаба дальней военной авиации СССР.

Инфраструктура 

Жителей села обслуживает почтовое отделение, расположенное в селе Марьинка , там же учатся дети из села Дербень. Жители села занимаются разведением скота на домашних подворьях, ведут натуральное хозяйство, содержат огороды, на которых выращивают фрукты и овощи. В селе есть филиал библиотеки, культурный досуг организует

Транспорт 
В регионе действует регулярное междугороднее сообщение общественного транспорта. Ближайшее железнодорожное сообщение – станция Иноковка в 55,8 км.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кирсановского района